Meinelt ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Meinelt (1825–1900), deutscher Porzellanmaler und Aquarellist

Meinelt ist der Familienname folgender Unternehmen:
 Udo Meinelt & Söhne, Unternehmen in Rötha